Echinaster cribella är en sjöstjärneart som beskrevs av Lutken 1871. Echinaster cribella ingår i släktet Echinaster och familjen krullsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krullsjöstjärnor
cribella